

Валентиновка — село, Архангельський район, Башкортостан
 Валентиновка — село, Кантеміровський район, Воронезька область

Див. також 
 Валентинівка